Shearman ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Shearman (* 1947), US-amerikanischer Synchronsprecher, Schauspieler und Drehbuchautor
 Douglas James Shearman (1918–2003), britischer Geologe und Sedimentologe
 John Shearman (1931–2003), englischer Kunsthistoriker 
 Linda Shearman, britische Eiskunstläuferin
 Robert Shearman (* 1970), englischer Autor von Fantasygeschichten, Theaterstücken und Drehbüchern
 Russell Shearman (1905–1956), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler

Siehe auch:
 Shearman & Sterling, eine internationale Rechtsanwaltssozietät
 Sherman
 Schirmann